Гезундбруннен — топоним в Германии.

 Гезундбруннен — район Баутцена.
 Гезундбруннен — район Берлина.
 Гезундбруннен — вокзал в Берлине.